House poate face referire la:
 Muzică house
 House (serial)